Grupo dirigido por Bernardino do Nascimento com dois bandolins, bandola (ou bandoleta) e bandoloncelo.

No disco "Classicamente Amadores", editado pela Toma Lá Disco, são tocadas obras de Scarlatti, Telemann e Mozart em bandolim, bandola e bandoloncelo

Colaboraram com vários grupos de Teatro, tocando a música ao vivo no decorrer dos espectáculos.

Em 1984 ainda estavam activos.

Formação 
 Bernardino Nascimento - bandolim;
 José Grazina - bandolim
 Eduardo Marques - bandola
 Analide Ferreira - bandoloncelo

Ligações externas 
 

Bandas de Portugal